The Godz bezeichnet:

 The Godz (Psychedelic-Rock-Band), eine Musikgruppe aus New York, gegründet 1966
 The Godz (Hard-Rock-Band), eine Musikgruppe aus Ohio, gegründet 1976

Siehe auch:
 The Gods